318 км, 318-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 318 км — прежнее название платформы Иван Родионов Октябрьской железной дороги в границах города Бологое Тверской области. Код 050067.
 318 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 211914.
 318 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Рязанская область). Код 604045.
 318 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 772518.
 318 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 315422.